Východní konference (anglicky Eastern Conference) může být:
 Východní konference (KHL)
 Východní konference (MLS)
 Východní konference (NBA)
 Východní konference (NFL)
 Východní konference (NHL)
 Východní konference (WNBA)